Mesić je lahko:
 Mesić (priimek):
 Stjepan Mesić, politik
 Mesić, Srbija